Spirit är den amerikanska R&B-gruppen Earth, Wind & Fires sjunde fullängdsalbum som släpptes hösten 1976.

Låtlista

Musikalbum 1976